Ministère, entité gouvernementale responsable de l'exécution de certains services
 Ministère régalien, entité gouvernementale dédiée aux fonctions régaliennes
Ministère, fonctions nécessaires à l'organisation de différentes institutions religieuses. Notamment :
 Ministère dans la chrétienté